Місцевість:
 Балабанівка — місцевість у місті Миколаїв
Села:
 Балабанівка — Вінницька область, Оратівський район
 Балабанівка — Хмельницька область, Новоушицький район
Селище:
 Балабанівка — Харківська область, Богодухівський район
Заказник:
 Балабанівка — лісовий заказник, м. Миколаїв